Winchendon peut faire référence à :

Lieux 

 , Buckinghamshire
 , Buckinghamshire

 Winchendon (Massachusetts)

Personnalité 

 Vicomte Winchendon, un titre de la Pairie du Royaume-Uni